Важнее, чем любовь (повесть)
 Важнее, чем любовь (телесериал)